Caimano – rettile appartenente alla famiglia degli Alligatoridi:
 Caimano comune
 Caimano nero
 Caimano – specie di insetti coleotteri
 Caimano – soprannome dei gruppi di locomotive elettriche FS E.655/6
 Il caimano – film del 2006 diretto da Nanni Moretti

Altri progetti